Le terme "Vauréal" peut signifier:

Toponymes

France
 Vauréal, une des treize communes de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, dans le département français du Val-d'Oise.

Canada
Le canyon de la Vauréal, situé sur l'île d'Anticosti, région de la Côte-Nord, Québec.